Mandala Sari (Mataram Baru), een plaats in Indonesië
Mandala Sari (Bayung Lencir), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing